Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República (SMPE) foi uma secretaria com status de ministério ligada à Presidência da República entre 2013 e 2015. Foi extinta na reforma ministerial de outubro de 2015. A partir de então, passou a integrar a Secretaria de Governo da Presidência da República, sem o status de ministério. A partir de 01 de janeiro de 2019, suas funções foram incorporadas ao recém criado Ministério da Economia.

Atribuições
As competências da secretaria estão dispostas no Art. 16 do decreto nº 8.579, de 26 de novembro de 2015, cujo texto vigente é o seguinte:
À Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa compete:
I - formular, coordenar e articular:
a) as políticas e as diretrizes para o apoio às microempresas, às empresas de pequeno porte e ao artesanato e de fortalecimento, expansão e formalização de micro e pequenas empresas;
b) os programas de incentivo e promoção de arranjos produtivos locais relacionados às microempresas e às empresas de pequeno porte e de promoção do desenvolvimento da produção;
c) os programas e ações de qualificação e extensão empresarial voltados às microempresas, às empresas de pequeno porte e ao artesanato; e
d) os programas de promoção da competitividade e inovação voltados às microempresas e às empresas de pequeno porte;
II - coordenar e supervisionar os programas de apoio às empresas de pequeno porte custeados com recursos da União;
III - articular e incentivar a participação das microempresas, das empresas de pequeno porte e do artesanato nas exportações brasileiras de bens e serviços e sua internacionalização;
IV - acompanhar e avaliar a observância do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido em atos normativos que criem obrigação para as microempresas ou para as empresas de pequeno porte; e
V- exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República ou pelo Secretário-Executivo.
Parágrafo único:  A Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa participará da formulação de políticas voltadas ao microempreendedorismo e ao microcrédito, exercendo suas competências em articulação com os demais órgãos da administração pública federal, em especial com os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Fazenda, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Trabalho e Previdência Social. "

Ministros-chefe e secretários especiais

Ver também
Ministérios do Brasil

Ligações externas

Ministérios extintos do Brasil
Presidência do Brasil